Magdalena Gwizdoń (ur. 4 sierpnia 1979 w Cieszynie) – polska biathlonistka, czterokrotna olimpijka (2006, 2010, 2014, 2018) żołnierz, wielokrotna mistrzyni Polski, wielokrotnie stawała na podium zawodów Pucharu Świata, trzykrotna medalistka Mistrzostw Europy, dziesiąta zawodniczka zawodów Grand Prix. Reprezentuje klub BLKS Żywiec. 1 grudnia 2006 jako pierwsza Polka zwyciężyła w zawodach PŚ.

Kariera 
Najlepsze miejsce w dotychczasowych startach w mistrzostwach świata zajęła w Östersund. 9 lutego 2008 była 7. w sprincie, ale w wyniku błędu organizatorów w oznakowaniu trasy (trasę pomyliło również kilka innych zawodniczek) tuż przed metą pomyliła trasę, co kosztowało ją stratę kilkunastu sekund i prawdopodobnie brązowy medal.

Jest dwukrotną medalistką Zimowych igrzysk wojskowych w Dolinie Aosty (2010): złoto w biathlonie – drużynowo (sprint 7,5 km), a także brąz w drużynowym biegu patrolowym na 15 km.

11 marca 2022 roku wzięła udział w biegu sprinterskim biathlonowego Pucharu Świata w estońskim Otepää zajmując 66. lokatę. Gwizdoń tym samym zaliczyła występ w swoim 27. sezonie Pucharu Świata ustanawiając pod tym względem rekord wszech czasów.

W dniu 9 grudnia 2022 roku ogłosiła zakończenie kariery sportowej.

Życie prywatne 
Jest żołnierzem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w stopniu wojskowym starszy szeregowy

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Gwizdoń na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Gwizdoń na mistrzostwach świata – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach

Miejsca w zawodach 
stan na 5 grudnia 2010

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Polskie biathlonistki
Polscy biathloniści na igrzyskach olimpijskich
Polscy olimpijczycy (Turyn 2006)
Polscy olimpijczycy (Vancouver 2010)
Polscy olimpijczycy (Soczi 2014)
Szeregowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Kobiety – żołnierze Wojska Polskiego
Urodzeni w 1979
Polscy olimpijczycy (Pjongczang 2018)
Ludzie urodzeni w Cieszynie